Позняки — житловий масив Києва;
 «Позняки» — станція Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену;
 «Позняки» — станція теплопостачання Київтеплоенерго;
 Позняки — село в складі Молодечненського району Мінської області, Білорусь.